Apteryx is een geslacht van vogels uit de familie Apterygidae waartoe alle nu levende kiwi's behoren.

Soorten 
Het geslacht kent de volgende soorten:
Apteryx australis (Zuidereilandkiwi)
Apteryx haastii (Grote gevlekte kiwi)
Apteryx mantelli (Noordereilandkiwi)
Apteryx owenii (Kleine gevlekte kiwi)
Apteryx rowi (Rowikiwi)

Cladogram
 

Apterygiformes